Caldelas pode referir-se a:

Portugal
Caldelas (Amares) — freguesia do concelho de Amares, Portugal
Caldelas (Guimarães) — freguesia do concelho de Guimarães, Portugal
Caldelas (Leiria) - aldeia do concelho de Leiria, Portugal

Espanha
Castro Caldelas - município na província de Pontevedra, comunidade autónoma de Galiza, Espanha
Ponte Caldelas - município na província de Pontevedra, comunidade autónoma de Galiza, Espanha
Comarca da Terra de Caldelas - comarca na província de Ourense, comunidade autónoma de Galiza, Espanha
Caldelas de Tui - paróquia na concelho de Tui, província de Pontevedra, comunidade autónoma de Galiza, Espanha

Desambiguações de topônimos